El Torneig de Buenos Aires 2022, conegut oficialment com a Argentina Open 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de febrer de 2022 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista noruec Casper Ruud va guanyar aquest títol per segona ocasió.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022